Бонплан:

 Бонплан, Эме — французский географ и ботаник, естествоиспытатель и путешественник первой половины XIX века.
 Бонплан — останки ударного кратера, расположенного на видимой стороне Луны.